Corinne Coulet (1956-2010), universitaire française ;
 François Coulet (1906-1984), personnalité de la France libre et diplomate ;
 Henri Coulet (1920-2018), critique et essayiste français ;
 Noël Coulet (1932-2023), historien médiéviste français.

Voir aussi 
 Gabriel Coulet, marque de fromage